Сан Хуан Тепосколула има више значења:

 Општина Сан Хуан Тепосколула (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Хуан Тепосколула (Сан Хуан Тепосколула, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику